Departamento de La Paz kan syfta på följande platser:

Argentina 

 La Paz (kommun), Entre Ríos, 
 La Paz (kommun), Mendoza, 
 La Paz (kommun), Catamarca,

Bolivia 

 La Paz (departement),

Honduras 

 La Paz (departement), Honduras, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar